Sitten steht für:

 die Sitten, Plural von Sitte
 sitten, vorübergehendes Betreuen von Kindern, siehe Babysitter
 sitten eines Hauses, siehe Haushüter

 Sitten (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig, Sachsen

Schweiz:
 Sitten, französisch Sion, Hauptort des Kantons Wallis
 Bezirk Sitten, Kanton Wallis
 Fürstbistum Sitten (ab 999), siehe Geschichte des Wallis #Die Grafschaft Wallis
 Bistum Sitten, Diözese der römisch-katholischen Kirche
 FC Sitten, Fussballclub, siehe FC Sion
 Flughafen Sitten
 Bahnhof Sitten

Personen:
 Guarinus von Sitten (um 1065–1150), Bischof von Sitten
 Theodor von Sitten (?≈400), Bischof im Wallis und Landespatron

Siehe auch:
 Sittendorf, Sitter (Begriffsklärung)